Hypoderma kan syfta på:

 Hypoderma (svamp) – ett svampsläkte
 Hypoderma (fluga) – ett flugsläkte